Мисс США 1997 () — 46-й конкурс красоты Мисс США, проведён в Шривпорте, Луизиана. Участиницы стали прибывать к месту проведения 19 января, предварительный конкурс состоялся 2 февраля 1997 года, а финал конкурса прошёл 5 февраля 1997 года. Мероприятие прошло в , трансляция прошла на телеканале «CBS».

По завершении финального конкурса, Брук Ли была коронована Эли Ландри, ставшей четвёртой участницей из штата Гавайи победившей на национальном конкурсе «Мисс США» и первой победительницей за 19 лет, начиная с победы Джуди Андерсен в 1978 году. После завоевания титула Ли на Мисс Вселенная 1997 тремя месяцами спустя, первая вице мисс Брэнди Шервуд унаследовала титул «Мисс США». Шервуд стала первой победительницей «Юной мисс США» в 1989 году и третьей «Юной мисс США» получившая титул «Мисс США». После того, как Шервуд получила титул «Мисс США 1997», она стала первой представительницей штата Айдахо, которая получила титул «Мисс США».

Конкурс был проведён впервые в городе Шривпорт, штат Луизиана. До этого, конкурс был проведён трижды на территории , штат Техас и в городе Уичите, штат Канзас. О новом месте проведения конкурса было объявлено в августа 1996 года. Эли Ландри, действующая до передачи титула новой победительнице, была приглашена на подписание контракта.

Ведущий конкурса стал Джордж Гамильтон и комментарии от Марла Мэйплз, бывшая жена владельца конкурса красоты Дональд Трамп. Рэнди Ньюман во время конкурса выходил развлекательной программой.

Незадолго до финала было объявлено, что трансляция конкурса будет показана по телеканалу «CBS» имевший партнёрские отношения с Трампом, став со-владельцем конкурсов красоты — «Мисс США», «Юная мисс США» и «Мисс Вселенная».

Пока участницы находились в штате Луизиана, свыше шестидесяти корпоративных спонсоров обеспечили финансирование мероприятий — обеды, встречи и коктейльные вечеринки. Было задействовано более трехсот волонтёров. Участницы провели более сорока пяти часов репетиций перед предварительным соревнованием и финалом.

Первый год, когда участницами был дан выбор между целыми и раздельными купальниками для выхода на сцену в предварительном соревновании и в финале. В предыдущие годы участницам выдавались только один из этих купальников.

Результаты 

∞ Ли завоевала титул Мисс Вселенная 1997 и титул Мисс США перешёл к Брэнди Шервуд, 1-й Вице Мисс США.

Специальная награда

Полуфинальные очки

Предварительные очки 

   Победительница
   1-я Вице Мисс
   2-я Вице Мисс
   Топ 6 финалистки
   Топ 10 Полуфиналистки

Финальные соревнования 

   Победительница
   1-я Вице Мисс
   2-я Вице Мисс
   Топ 6 Финалисток

Штаты-участницы 

 — Аутюмн Смит
 — Риа Бавилла
 — Джессика Шариари
 — Тамара Генри
 — Алиса Кимбл
 — Дамьен Муньос
 — Кристина Павон
 — Патриция Гауани
 — Напьера Грувс
 — Анхелия Саваж
 — Денеша Рейд
 — Брук Махеалани Ли
 — Брэнди Шервуд
 — Дженифер Келенас
 — Трисия Носко
 — Шаун Мари Броган
 — Кэтрин Тейлор
 — Рейчел Хоскинс
 — Николь Виола
 — Стефани Воркестр
 — Анна Коул
 — Дженифер Чапман
 — Дженифер Рид
 — Мелисса Хол
 — Арлен МакДональд
 — Аманда Джейн

 — Кристина Дидьер
 — Ким Вейр
 — Нинья Перна
 — Гретхен Дёргин
 — Дженифер Макрис
 — Таня Харрис
 — Рамона Рейтер
 —  
 — Лори Мари Гапп
 — Мишель Музер
 — Триша Стиллвелл
 — Хезер Уилльямс
 — Кара Берноски
 — 
 — Кейси Мицелль
 — Джейми Свенсон
 — Тованна Стоун
 — Аманда Литтл
 — Темпл Таггарт
 — Лиза Константино
 — Одра Уилкс
 — Сара Николь Уильямс
 — Натали Бевинс
 — Тара Джонсон
 — Стейси Даун Кенедес

Участие в других конкурсах 
Участницы участвовавшие в конкурсе красоты «Юная мисс США»:
 Брэнди Шервуд (Айдахо) — Юная Мисс Айдахо 1989 и Юная Мисс США 1989
  (Род-Айленд) — Юная Мисс Род-Айленд 1990
 Аутюмн Смит (Алабама) — Юная Мисс Алабама 1993
 Одра Уилкс (Виргиния) — Юная Мисс Виргиния 1988
 Мишель Музер (Огайо) — Юная Мисс Огайо 1991
 Арлен МакДональд (Миссисипи) — Юная Мисс Миссисипи 1992 (вошла в Топ 12 на Юная Мисс США 1992)
 Данеша Рид (Джорджия) — Юная Мисс Джорджия 1993 (Топ 6 Финалисток на Юная Мисс США 1993)
 Гретхен Юрген (Нью-Гэмпшир) — Юная Мисс Нью-Гэмпшир 1993

Участницы, участвовавшие в «Мисс Америка»:
 Дженифер Макрис (Нью-Джерси) — Мисс Нью-Джерси 1994 (2-я Вице Мисс на )
 Стейси Доун Сенедез (Вайоминг) — Мисс Вайоминг 1992
 Тамара Генри (Арканзас) — победительница RuPaul's Drag U Season 3 «Ex Beauty Queens»

Судьи 
Майкл Андретти
Ингрид Касарес
Гейл Гурчик

Мэдисон
Филип Сатре
Кэри-Хироюки Тагава

См. также 
 Мисс Вселенная 1997
 Юная мисс США 1997

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Мисс США»

1997
События 5 февраля
Февраль 1997 года
1997 год в Луизиане
Шривпорт